Валери́ Бенгиги́ (; 6 ноября 1965, Париж — 2 сентября 2013, там же) — французская актриса, театральный режиссёр и певица. За свою 27-летнюю карьеру, длившуюся в 1986—2013 годах, она сыграла более чем в 40 фильмах и телесериалах, а в 2013 году получила премию  в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль Элизабет Ларше из фильма «Имя» (2012).

Биография 
Валери Бенгиги родилась 6 ноября 1965 года в Париже (Франция).

Валери была замужем за актёром и ресторанным менеджером Эриком Уолпером. У супругов было два сына — Цезарь Уолпер и Абрахам Уолпер.

47-летняя Валери скончалась 2 сентября 2013 года после продолжительной борьбы с раком молочной железы в Париже (Франция).

Фильмография 
  — Рецепт от бедности / La Vérité si je mens
 1997 — Головой об стену / Droit dans le mur
  — Мой папа, моя мама, мои братья и сестры / Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs
  — Светские львы / Jet Set
  — Хаос / Chaos — врач
 2001 — Королевы на один день / Reines d’un jour 2001 — Грегуар Мулен против человечества / Grégoire Moulin contre l’humanité  — Смех и наказание / Rire et châtiment — Одри
  — Роль её жизни / Rôle de sa vie, Le
  — Просто друзья / Je préfère qu’on reste amis
 2005 — Кавалькада / Cavalcade
  — Как ты прекрасен! / Comme t’y es belle!
 2006 — Как говорит Шарли / Selon Charlie
  — Жизнь артиста / La Vie d’artiste
 2007 — Две жизни плюс ещё одна / Deux vies… plus une
 2007 — Ненавижу чужих детей / Je déteste les enfants des autres
 2007 — Настоящие выходные / Pur week-end
  — Джек и Джил: Любовь на чемоданах / Jusqu'à toi — Мириам
  — Итальянец / L’Italien — Элен
  — Сто миллионов евро / Tuche, Les
  — Имя / Le prénom — ''Элизабет Ларше («Бабу»), учитель французского языка в колледже

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака молочной железы
Похороненные на кладбище Монпарнас